Demos Malavasi (1912-1943), partigiano e primo caduto della Resistenza modenese
Demos Malavasi (1926-1944), partigiano decorato con la Medaglia d'oro al valor militare